Aarhus Fremad is een Deense voetbalclub uit de stad Aarhus. De club - die geel en zwart als clubkleuren heeft - speelde van 1997 tot 1999 in de hoogste klasse.

Geschiedenis 
De club begon als een van de eerste Deense atletiekverenigingen, onder de naam Aarhus Fodsportsforening "Fremad". Later volgden takken als handbal en voetbal (1947).

Aarhus Fremad speelde lange tijd in de laagste regionen van het Deense voetbal. In 1974 speelde de club op het vijfde niveau en had de club slechts negen leden en een grote schuld.

Door veranderingen binnen de club werd de weg naar boven ingezet, met als uiteindelijk resultaat promotie naar het hoogste niveau in 1997. Na enkele seizoen op het hoogste niveau te hebben gespeeld degradeerde de club. Tegenwoordig speelt Aarhus Fremad in de Deense tweede divisie, het derde niveau van Denemarken. De club behaalde meerdere keren de promotiegroep. Echter is het niet gelukt hieruit promotie te bemachtigen.

Eindklasseringen

|}

¹seizoen vroegtijdig gestopt in verband met coronapandemie

²ander competitie format in verband met herstructurering competitie

Bekende (oud-)spelers 
  Brian Priske

Externe link
 Officiële website

Deense voetbalclub
Sport in Aarhus